Kickers — английское слово, которое происходит от  — глагола бить, ударять, и используется в следующих названиях:

Футбольные клубы 
 «Киккерс» (Оффенбах)
 «Штутгартер Кикерс»
 «Вюрцбургер Киккерс»
 «Киккерс» (Эмден)
 «Кикерс 1900»
 «Киккерс 94»

См. также 
 Kicker
 Kick